Kuusela är ett finskt efternamn. Det kan avse:

Personer med namnet
Samtliga nämnda personer är från Finland
 Armi Kuusela (född 1934), finländskskönhetsdrottning
 Keijo Kuusela (1921–1984), ishockeyspelare 
 Kristian Kuusela (född 1983), ishockeyspelare
 Marjo Kuusela (född 1946), dansare och koreograf
 Martti Kuusela (född 1945), fotbollsspelare och tränare 
 Panu Kuusela (född  1979), fotbollsspelare 
 Viktor Kuusela (1925–2017), grafiker

Geografi

Finland
 Rantasalmi
 Kuusela (Rantasalmi) ()

Källor

Finska efternamn